Sageraea este un gen de plante angiosperme din familia Annonaceae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Sageraea